Catlin peut désigner :

Patronyme 

 George Catlin (1796-1872), peintre américain ;
 Isaac Swartwood Catlin (1835-1916), avocat et officier américain ;
 Kelly Catlin (1995-2019), coureuse cycliste américaine ;
 Mike Catlin (né en 1952), athlète américain ;
 Sam Catlin (19?-), scénariste, directeur et producteur américain.

Toponyme 

 Catlin, un village du comté de Vermilion dans l'Illinois.
 Catlin, une ville située dans le comté de Chemung, dans l' État de New York.